Predictable (Good Charlotte) - single van Good Charlotte
 Predictable (Delta Goodrem) - single van Delta Goodrem
 Predictable (The Kinks) - single van The Kinks